Скотт Дэвид Дюрант (; 12 февраля 1988, Лос-Анджелес) — британский гребец, выступает за национальную сборную Великобритании по академической гребле начиная с 2011 года. Чемпион летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, победитель и призёр этапов Кубка мира, победитель многих регат национального и международного значения.

Биография 
Скотт Дюрант родился 12 февраля 1988 года в Лос-Анджелесе, США. Впоследствии переехал на постоянное место жительства в Англию в город Ланкастер, здесь в местной секции начал заниматься греблей. Позже учился в Университете Оксфорд Брукс, состоял в университетской команде по академической гребле.

Впервые заявил о себе в 2008 году, выступив в восьмёрках на международной регате Бранденбурге и заняв там пятое место. Год спустя в распашных безрульных четвёрках стартовал на молодёжном чемпионате мира в чешском Рачице, но попасть здесь в число призёров не смог. Ещё через год в восьмёрках выиграл бронзовую медаль на молодёжном мировом первенстве в белорусском Бресте. В 2011 году впервые попал в основной состав британской национальной сборной и выступил на взрослом чемпионате Европы в болгарском Пловдиве.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне Дюрант добился в сезоне 2014 года, когда побывал на европейском первенстве в Белграде, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте распашных восьмёрок. В следующем сезоне в безрульных четвёрках одержал победу на чемпионате Европы в польской Познани и взял бронзу на чемпионате мира в Эгбелете. Позже добавил в послужной список бронзовую награду, выигранную в восьмёрках на европейском первенстве в немецком Бранденбурге.

Благодаря череде удачных выступлений Скотт Дюрант удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где стартовал в составе экипажа, куда также вошли гребцы Том Рэнсли, Эндрю Триггз-Ходж, Мэтт Готрел, Пит Рид, Пол Беннетт, Мэтт Лэнгридж, Уильям Сэтч и рулевой Филан Хилл. Они с первого места квалифицировались на предварительном этапе и тем самым сразу попали в финальную стадию соревнований. В финальном решающем заезде британцы так же финишировали первыми и завоевали, таким образом, золотые олимпийские медали.

За выдающиеся достижения в академической гребле по итогам сезона Дюрант был награждён Орденом Британской империи.

Примечания

Ссылки 
 Скотт Дюрант — биография на сайте BritishRowing.org
 

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Члены ордена Британской империи